Označení Bel Ami má několik významů.
 Bel Ami – slovenská společnost produkující gay pornografii,
 Bel-Ami / Miláček (kniha) – román Guy de Maupassanta,
 Bel Ami / Miláček (film, 2012) – koprodukční filmová adaptace románu s Robertem Pattinsonem v titulní roli, režie: Declan Donnellan a Nick Ormerod,
 Bel Ami (film, 2005) – belgicko-francouzský televizní film z roku 2005, režie: Philippe Triboit,
 Bel Ami 2000 – rakousko-italská filmová komedie z roku 1966, režie: Michael Pfleghar,
 Bel Ami / Miláček (film, 1955) – francouzský film z roku 1955, režie: Louis Daquin,
 Bel Ami (film, 1939) – německá filmová adaptace románu, režie: Willi Forst,
 Bel ami (seriál) – francouzská třídílná televizní série z roku 1983, režie: Pierre Cardinal,
 The Private Affairs of Bel Ami – film z roku 1947 natočený na motivy románu, režie: Albert Lewin,
 Bel Ami (muzikál) – muzikál (opereta) skladatele Petera Kreudera z roku 1960 na motivy románu.